Guerre stellari – saga cinematografica fantascientifica di George Lucas
 Guerre stellari – film del 1977 diretto da George Lucas
 Guerre stellari  – romanzo di George Lucas e Alan Dean Foster del 1977
 Guerre stellari  – romanzo di Larry Weinberg del 1995
 Guerre stellari - Il gioco di ruolo  – gioco di ruolo del 1987
Strategic Defense Initiative, un programma di difesa antimissile lanciato dal presidente statunitense Ronald Reagan nel 1983 noto informalmente come Guerre stellari in riferimento al film
Libri di Guerre stellari - serie di libri ambientati nel mondo di Star Wars